Vladimír Šimůnek – czeski kompozytor
 Vladimír Šimůnek – czechsłowacki biegacz narciarski